Hadley kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Hadley, Shropshire, England, Shropshire, 
 Hadley, London – en ort i Barnet, Storlondon, England
 Hadley, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England

USA 

 Hadley, Massachusetts, ort, Hampshire County, 
 Hadley, New York, ort, Saratoga County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar